

Carriera

Club
Debutta nel 2010 con il Red Star Baie-Mahault.

Nazionale
Ha preso parte a tre edizioni della Gold Cup: 2007, 2009 e 2011.

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Selezione di Saint-Martin